Riccardo Sardonè (1977) – attore, modello e regista italiano
 Sandro Sardone (1940-2009) – doppiatore italiano
 Silvia Sardone (1982) – politica italiana